Бараки — название населённых пунктов:

Россия 
 Бараки — деревня в Судогодском районе Владимирской области.
 Бараки — деревня в Даровском районе Кировской области.
 Бараки — деревня в Гаврилов-Ямском районе Ярославской области.

Украина  
 Бараки — упразднённое село в Симферопольском районе Крыма.

Алжир 
 Бараки — округ в вилайете Алжир.

См. также 
 Барак